Джефф Дэвис 8 () — кодовое прозвище предполагаемого серийного убийцы, ответственного за серию из 8 убийств, совершённых в штате Луизиана в округе Дженнингс. Убийства происходили в период с 2005 по 2009 годы. Жертвами серийного убийцы были проститутки и наркоманки.

Серия убийств 
В период с 2005 по 2009 годы в штате Луизиана в округе Дженнингс были обнаружены тела 8 девушек и женщин. Их находили в реках, водоёмах, озёрах и на обочинах. Все 8 жертв были проститутками и наркоманками. Убийства происходили в криминальной части Дженнингса (в южной).

Жертвы:
 Лоретта Льюис (28 лет) — была найдена рыбаком в реке в 2005 году. В 2006 году не было убийств. Начиная с 2007 и заканчивая 2009 годом, убийства продолжились.
 Мария Пэтерсон (30 лет) задушена. Тело нашли в водоёме.
 Кристин Лопес (21 год) задушена. Тело нашли в поле в 100 метрах от дороги.
 Уитни Дюбуа (26 лет).
 Лакониа Браун (23 года).
 Кристал Зеро (24 года). Их тела были найдены в водопоях.
 Бритни Гари (17 лет) — самая младшая жертва. Была найдена возле дороги задушенной.
 Николь Гиллори (26 лет) была найдена задушенной в лесу в августе 2009 года. Она стала последней жертвой преступника.

Расследование дела и подозреваемые 
В 2008 году полиция взялась за серию загадочных убийств и нашли общее у жертв. Что все они были проститутками и наркоманками. Исчезновения и убийства происходили только в южном Дженнингсе, так как он считался районом с повышенным уровнем преступности. Грабежи, бандитские разборки и беднота была частью жизни этого района. Серия убийств потрясла всю южную округу и следователи понимали, что там орудует серийный убийца. Перед смертью жертв избивали, возможно, подвергали сексуальному насилию, затем убийца выкидывал тела в разных частях города, а именно в водоёмах, речках, обочинах. Главным подозреваемым в серии убийств являлся общий знакомый всех жертв, местный наркоторговец Фрэнки Ришар. Полиция и местные жители подозревали его в серии убийств, но он отрицал свою вину. Фрэнки Ришар был неоднократно судим за продажу наркотиков и был главным подозреваемым, так как Уитни Дюбуа и другие 7 жертв покупали у него наркотики. Появилось предположение, что убийца мог их убить в корыстных побуждениях. Фрэнки Ришар мог их убить из-за недостатка средств, но он категорически отрицал свою вину в убийствах. В последующие годы Фрэнки Ришара не смогли связать с убийствами девушек. Убийства по сей день остаются нераскрытыми. Возможно, все жертвы были убиты разными преступниками.

См. также 
 Лонг-айлендский серийный убийца

Серийные убийцы США
Серийные убийцы 2000-х годов
Серийные убийцы, чья личность не установлена
Преступники Луизианы